Berbisey peut faire référence à :
 la famille Berbisey, une famille associée à la ville de Dijon, en France ;
 la rue Berbisey, rue de Dijon ;
 l'Hôtel Thomas Berbisey, hôtel particulier situé rue Berbisey, à Dijon, et classé Monument historique ;
 le Grand hôtel Berbisey, hôtel particulier situé rue Berbisey, à Dijon, et classé Monument historique ;
 le Petit hôtel Berbisey, hôtel particulier situé rue Berbisey, à Dijon, et classé Monument historique.